Раунтри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Раунтри, Бенджамин Сибом (1871—1954) — английский социолог, социальный реформатор и промышленник.
 Раунтри, Дейв (род. 1964) — барабанщик британской рок-группы Blur.
 Раунтри, Джозеф (1836—1925) — английский квакер, бизнесмен и филантроп.
 Раунтри, Ларри (род. 1999) — игрок в американский футбол.